La Corporación Deportiva Comunal Cabrero, o simplemente Comunal Cabrero, es un club de fútbol de Chile con sede en la ciudad de Cabrero, Región de Biobío. Fue fundado el 1 de agosto de 2017 y actualmente milita en la Tercera División A de Chile.

Historia

Debut en la Tercera División B (2018) 

En su debut en la  Tercera División B, el elenco dirigido técnicamente por Edgardo Abdala, finalizó la primera rueda del Grupo 3 como puntero con 26 puntos. Ocho triunfos, 2 empates y apenas una derrota registra Comunal Cabrero, que además tiene una diferencia de +16 goles (25 a favor y 9 en contra).

Con esos antecedentes, cabe repasar algunas claves del rápido éxito del debutante Comunal Cabrero Experiencia futbolística a la cabeza: ambos identificados con Cabrero Su presidente, Luis Chavarría, es un exfutbolista oriundo de Monte Águila (de la comuna de Cabrero) que debutó en Malleco Unido y que posteriormente defendió a Arturo Fernández Vial, Universidad de Chile, Huachipato y Deportes Concepción. A nivel de selección, jugó 5 partidos (4 de Clasificatorias y un amistoso). Con esos antecedentes, el “Chiqui” asumió la presidencia de Comunal Cabrero y depositó en Edgardo Abdala la confianza de la dirección técnica. 

Con pasos por Arturo Fernández Vial, Palestino, Naval, Unión San Felipe, Ñublense, Huachipato y Santiago Morning, Edgardo Abdala vive su tercera experiencia como director técnico. El también oriundo de Monte Águila (Cabrero) dirigió a Arturo Fernández Vial y a Deportes Quillón en  Tercera División B, por lo que ya conocía la categoría en la que está hoy. Eso sumado a su paso por Vial, le permiten tener experiencia al momento de asumir en Comunal Cabrero.

Tinte acerero y así como Chavarría y Abdala jugaron en Huachipato, ocho futbolistas de Comunal Cabrero hicieron sus inferiores en el club acerero. Jair Castro, Jean Pierre Guzmán, el capitán José Peña, Ignacio Daroch, Sebastián Butrón, Óscar Soto, Jair Bustamante y Álex Díaz defendieron los colores negriazules durante sus etapas formativas. Muchos incluso fueron compañeros, por lo que ya se conocían y eso, junto a la experiencia de formarse en un club profesional, les permitió tener más afinidad en el campo de juego. 

Experiencia profesional en la quinta división chilena Tercera División B y tener jugadores con experiencia en el profesionalismo, puede marcar diferencias. Y Cabrero lo ha hecho con jugadores como Álex Díaz, Jair Castro y Nicolás Poo, por mencionar algunos. 

Álex Díaz, formado en Huachipato, tiene experiencia en Lota Schwager (Segunda División Profesional) y en Deportes Puerto Montt (Primera B), siendo éste su último club, donde incluso compartió con el internacional y mundialista uruguayo Sebastián Abreu. Tal como Díaz, Castro también es canterano acerero y también jugó en Puerto Montt. A eso, se suma su paso por Naval de Talcahuano . En el caso de Poo, también jugó en Segunda División Profesional y alcanzó a defender la camiseta de Lota Schwager, hasta que el club entró en receso este año.

Fuertes de local Cinco partidos de la primera rueda -de once fechas- las jugó de local Comunal Cabrero, de dichos encuentros los dirigidos por el “Turco” Abdala rescataron cuatro triunfos y un empate (2-2, 1-0, 2-0, 4-0 y 4-2).

En el Estadio Monte Águila de Cabrero el cuadro verde se jugó su última oportunidad de buscar el ascenso a Tercera División A del futbol amateur frente a República Independiente de Hualqui , quienes, a pesar de no tener ninguna posibilidad de pasar a la fase final del torneo, defendieron el honor de su camiseta tornando imposible la misión de Comunal Cabrero, los cuales dependían de los resultados del resto de equipos del Campeonato de  Tercera División B del Futbol Amateur.

Con todos los equipos jugando en simultáneo la quinta fecha de la segunda rueda del campeonato, Comunal Cabrero no sólo defendió el local, sino que buscó asegurar el triunfo para pasar como mejor tercero si el resto de equipos empataba en una primera instancia.

Segunda temporada en la Tercera División B (2019) 

En el 2019 pese a tener un buen torneo en la primera etapa clasificando a la fase 2 ,el cuadro verde terminó anticipadamente como colista de la zona sur, pero asegurando su estancia en la división por otro año.

El presidente de Comunal Cabrero, Pablo Gierke, realizó un balance del elenco cabrerino, puntualizando que “a esta altura nos encontramos en la misma etapa del año pasado, pero en ese tuvimos un poco más de puntaje con posibilidades reales de acceder a la siguiente etapa. Este estamos más abajo”.

A su vez, la autoridad del club deportivo manifestó que pese al resultado seguirán con la frente en alto haciendo los esfuerzos con toda la directiva para lograr en un futuro el ascenso de categoría.

“Estamos tratando de salir adelante. Lamentablemente no se nos han dado los resultados, pero el fútbol es así”, expresó.

Finalmente, la máxima autoridad del cuadro verde, explicó que cuando finalice el campeonato tendrán el objetivo de buscar nuevos exponentes para la próxima temporada que aporten con el óptimo rendimiento del conjunto, y a su vez barajarán la opción de hacerlo con el cuerpo técnico.

“Nuestro objetivo desde un comienzo fue ascender y se lo explicamos al director técnico, pero lamentablemente no cumplió el objetivo, por lo que haremos un análisis siendo bastante responsables con las propuestas nuevas”, cerró el presidente del representativo en  Tercera División B perteneciente a Biobío.

Receso por Pandemia (2020-2021) 

A través de un comunicado emitido por el Presidente del Club Comunal Cabrero, Pablo Gierke, se informó que el equipo no continuará con el campeonato 2020.

Esto debido a que en una reunión efectuada con el Directorio de ANFA Tercera División, se estableció que los clubes que decidan participar en la competencia de este año, tendrán todas las obligaciones requeridas por la autoridad sanitaria, las que se deberán implementar tantos en los recintos donde deban entrenar, traslados de jugadores y cuerpo técnico, como así mismo en los recintos donde se disputen los partidos correspondientes, los que deberán ser a costo del club, es que finalmente se tomó la decisión.

«Según lo indicado en la reunión, todos los partidos se realizarán sin público, lo que sin lugar a dudas produce una merma en los ingresos económicos de nuestra Corporación», expresó Gierke.

Junto con ello indicó que «creemos que para el fútbol amateur será muy complejo, por la falta de recursos, el poder cumplir con todo lo exigido tanto por la autoridad sanitaria, como así también cumplir con la ayuda correspondiente a nuestro plantes, considerando que muchos de nuestros jugadores y cuerpo técnico tienen que viajar desde otras comunas a la comuna de Cabrero, siendo un riesgo constante de algún tipo de contagio, razón por la cual nuestra mirada como Corporación está enfocada al resguardo de la salud y en tratar de superar lo más pronto posible esta pandemia».

Ante esto, «la directiva de la Corporación Deportiva Comunal Cabrero, ha tomado la decisión de no participar en el campeonato 2020 , por tal motivo solicitamos la comprensión de nuestros hinchas, socios y nuestra comunidad, por esta difícil y compleja decisión, la cual tiene como único objetivo el resguardar la salud de nuestro plantel, de sus familias y de la comunidad en general»

Tercera temporada en la Tercera División B (2022) 

A partir de la temporada 2022, el club disputó por tercera vez la Tercera División B, luego que la ANFA aceptara su receso después de la pandemia, junto a los demás clubes de la asociación, para participar en el torneo. Comunal Cabrero finalizó la primera fase como líder del grupo sur con 38 puntos, lo que le otorgó la clasificación al hexagonal final. En esta fase, gracias a una campaña con 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, consiguió el subcampeonato de Tercera B y el ascenso a la Tercera A para la temporada 2023. Comunal Cabrero terminó 6 puntos por debajo de Santiago City, el campeón del torneo y 6 puntos sobre Municipal Puente Alto.

Estadio 

El Estadio Municipal Luis Figueroa Riquelme de Cabrero es un estadio ubicado en la ciudad de Cabrero, Región del Biobío, Chile. Es usado mayormente para la realización de partidos de fútbol. Cuenta con una capacidad para 3500 espectadores.

Uniforme 

Uniforme titular: Camiseta Mitades verde superior y azul inferior en líneas , pantalón blanco, medias verdes.

Uniforme alternativo: Camiseta Mitad blanca superior y líneas verde con azul inferior , pantalón blanco, medias verdes.

Datos del club 
 Temporadas en Tercera División A: 1 (2023-)
 Temporadas en Tercera División B: 3 (2018-2019, 2022)
 Temporadas en Octagonal del Bio-Bio: 1 (2022)

Jugadores

Plantilla 2022 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#0000FF;" | Porteros
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#0000FF;" | Defensas

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#0000FF;" | Mediocampistas
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF ; color:#0000FF;" | Delanteros

Entrenadores 

Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.

Palmarés

Torneos nacionales 
 Subcampeón de la Tercera División B (1): 2022

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 
 
 Comunal Cabrero en la página oficial de la ANFA

Corporación Deportiva Comunal Cabrero